Frédéric Durand peut désigner :
 Frédéric Durand (1920-2003), un écrivain français ;
 Frédéric Durand (1961-), un géographe français ;
 Frédéric Durand, un publicitaire français ;
 Frédéric Durand (1967-), un raseteur français.